Нурпеисов, Кайрат Айтмухамбетович (21.09.1957, с. Галкино, Щербактинский р-н, Павлодарская обл.) — казахстанский общественный и политический деятель, руководитель Аппарата Сената Парламента, аким Павлодарской области (2003—2008). Брат — Нурпеисов Талгат Айтмухамбетович, с 2007 года занимал должность начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области полковник полиции .

Биография 
Родился 21 сентября 1957 года в селе Галкино Щербактинского района. Происходит из рода уак. Трудовую деятельность начал слесарем Локомотивного депо станции Павлодар. В 1979-80 годах занимал пост секретаря Ермаковского горкома комсомола. В 1980-82 — служба в рядах Советской Армии. В 1982—1990 — старший экономист, старший ревизор, заместитель начальника отдела государственных доходов и налогов.

В 1986 году окончил Институт народного хозяйства (Алма-Ата) по специальности экономист. В 1991-98 — начальник налоговой инспекции по Павлодарской области. В 1998-99 — вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, 1999—2002 — вице-министр государственных доходов Республики Казахстан.

7 марта 2003 года назначен акимом города Павлодара, а уже 14 июня 2003 — акимом Павлодарской области.

С сентября 2008 года — заместитель министра финансов Республики Казахстан.

13 октября 2008 года Указом Президента Республики Казахстан назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 24 августа 2009 года по июль 2011 года — Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С февраля 2012 по сентябрь 2013 г. — руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

С сентября 2013 по июль 2019 гг. Руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

26 августа 2019 года указом президента был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Награды 
 Орден Курмет (2005)
 Юбилейная медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 Юбилейная медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 Медаль «10 лет Астане» (2008)

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Акимы Павлодарской области
Акимы Павлодара
Председатели Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
Послы Казахстана в Киргизии